Hylkikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hylkkari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Hylkikari (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar